Mendigo
Ordens mendicantes
Mendigo - personagem de um humorista brasileiro.

Desambiguação